Axestotrigona är ett släkte av bin. Axestotrigona ingår i familjen långtungebin.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gaddlösa bin
Axestotrigona